In 1962/63 werd het zestiende en laatste kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. 1. FC Köln werd kampioen en Borussia Dortmund vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De eindronde werd geherstructureerd en er kwamen twee groepen van vier clubs. Beide clubs werden groepswinnaar werd en troffen zich zo in de finale om de landstitel. Dortmund versloeg titelverdediger Köln met 3-1.

Na dit seizoen werd de Oberliga West opgeheven net als de andere vier Oberliga's en vervangen door de Bundesliga. Voor het eerst sinds het ontstaan van het voetbal in Duitsland was er één competitie voor heel het land. Net als uit de Oberliga Süd mochten er vijf clubs naar de Bundesliga. De andere Oberliga's mochten minder deelnemers afvaardigen. Alemannia Aachen protesteerde tegen het feit dat zij niet gekozen werden maar dit protest werd in de herfst van 1963 afgewezen.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1962/63
Oberliga West